Löffeltrunk bezeichnet
 eine Spezialität aus dem Ammerland, siehe Landkreis Ammerland
 einen Brauch aus dem hessischen Seligenstadt, siehe Seligenstadt